

Zâmbia 
 Lusaca — capital
 Lusaca (província)
 Lusaca (distrito)

Outros usos 
 Acordos de Lusaca — assinados em 1974 entre Portugal e a FRELIMO
 Associação Desportiva Lusaca — clube brasileiro de futebol feminino

Desambiguações de topônimos